possessions de Mallorca:
Son Bauçà (Artà).
Son Bauçà (Banyalbufar).
Son Bauçà de la Torre Redona, conjunt a Deià.
Son Bauçà (Deià), possessió de Deià
Son Bauçà (Llucalcari) a Llucalcari, Deià.
Son Bauçà (Palma) a Establiments, Palma.
Son Bauçà (Valldemossa).

Vegeu també 
 Son Bauçanet

Referències 
 Gran Enciclopèdia de Mallorca. Volum 2.